Orphisme (schilderkunst)
Orfisme (religie)